Son Goku steht für:

 Son Goku (Band), deutsche Rockband
 Son Gokū, japanischer Name von Sun Wukong, dem König der Affen
 Son-Goku, Hauptfigur im japanischen Manga Dragon Ball